Last Christmas puede aludir a:

"Last Christmas", canción de 1984 del dúo Wham;
Last Christmas/Firestarter, EP de 2001 de Jimmy Eat World;
"Last Christmas", canción 2007 de Cascada;
"Last Christmas", capítulo de 2014 de Doctor Who;
Last Christmas, película de 2019.